Il singolare maschile dell'Apia International Sydney 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Jarkko Nieminen era il detentore del torneo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Bernard Tomić. Tomic ha poi vinto il suo primo titolo in carriera battendo in finale Kevin Anderson per 6-3, 62-7, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un Bye per il secondo turno.

  John Isner (secondo turno)
  Gilles Simon (non ha partecipato per un problema al collo)
  Andreas Seppi (semifinale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)

  Florian Mayer (secondo turno)
  Radek Štěpánek (ritirato, secondo turno)
  Jérémy Chardy (primo turno)
  Marcel Granollers (quarti di finale)

Wildcard 

  James Duckworth (primo turno)
  Matthew Ebden (primo turno)

  John Millman (secondo turno)

Qualificati 

  João Sousa (primo turno)
  Ryan Harrison (quarti di finale)

  Björn Phau (primo turno)
  Guillermo García López (primo turno)

Lucky Loser 

  Ivo Klec (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Apia International Sydney 2013
ATP World Tour 2013